Onchidium är ett släkte av snäckor. Onchidium ingår i familjen Onchidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Onchidium